Броссе́нк () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Серьер. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07044.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км южнее Лиона, в 70 км к северу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 188 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 120 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 85 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 85 активных работали 79 человек (43 мужчины и 36 женщин), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 35 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь в романском стиле

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш